Сезон 1997 года стал для «Сан-Диего Падрес» двадцать девятым в Главной лиге бейсбола. Команда завершила регулярный чемпионат с 76 победами при 86 поражениях, заняв четвёртое место в Западном дивизионе Национальной лиги.

Домашние матчи команда проводила на поле «Куалкомм-стэдиум» в Сан-Диего. В апреле домашняя серия из трёх матчей против «Сент-Луис Кардиналс» прошла в Гонолулу на арене «Алоха-стэдиум». Впервые игры Главной лиги бейсбола состоялись на Гавайях.

Межсезонье

Предсезонные матчи 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Регулярный чемпионат 
В апреле команда провела домашнюю серию из трёх матчей против «Сент-Луиса» в Гонолулу. Впервые игры Главной лиги бейсбола прошли на Гавайях. Опыт их организации был признан успешным, но игроки и тренеры обеих команд отметили, что играть там на постоянной основе было бы тяжело из-за большого числа перелётов.

В рамках регулярного чемпионата 1997 года впервые между собой сыграли команды Американской и Национальной лиг. Двенадцатого июня «Падрес» в своём первом подобном матче в гостях уступили «Анахайм Энджелс» со счётом 4:8.

Драфт 
На драфте 1997 года клубом было выбрано сорок два игрока, из которых шесть затем сыграли в Главной лиге бейсбола. В первом раунде «Падрес» под общим двадцать седьмым номером выбрали шортстопа Кевина Николсона из Стетсонского университета.

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты матчей

Статистика 

 Курсивом выделены игроки, дебютировавшие в Главной лиге бейсбола в сезоне 1997 года
 Жирным выделены игроки, принимавшие участие в Матче всех звёзд
 Статистика приведена для игроков основного состава по данным сайта baseball-reference.com

Питчеры

Бэттеры

Аффилированные клубы 
В 1997 году фарм-система «Падрес» занимала шестнадцатое место в рейтинге журнала Baseball America, оценивающем уровень таланта молодых игроков. Перед стартом регулярного чемпионата в число ста лучших молодых игроков по его оценкам входило три игрока организации: игрок первой базы Деррек Ли (№ 15), шортстоп Хуан Мело (№ 36) и кэтчер Бен Дэвис (№ 59). После завершения сезона места в этот рейтинг вошло четыре игрока: питчер Мэтт Клемент (№ 16), аутфилдер Рубен Ривера (№ 40), Дэвис (№ 49) и Мело (№ 86).

Результаты

Литература

Ссылки 
 Результаты предсезонных матчей 
 Итоговое положение команд в регулярном чемпионате 
 Статистика сезона на baseball-reference.com 
 Обмены и перемещения игроков 
 Состав команды на baseball-almanac.com

Примечания

Отчёты о матчах 

Сезоны Сан-Диего Падрес
МЛБ в сезоне 1997